Meshaal ist der Familienname folgender Personen:

 Mostafa Meshaal (* 2001), katarischer Fußballspieler
 Sayed Abdou Mostafa Meshaal (* 1942), ägyptischer Politiker